Aulo Plauzio () è stato il nome di quattro personaggi dell'antica Roma:
 Aulo Plauzio Varo – tribuno della plebe nel 70 a.C.;
 Aulo Plauzio – tribuno della plebe nel 56 a.C., pretore urbano nel 51 a.C. e governatore di Bitinia e Ponto;
 Aulo Plauzio – console suffetto nell'1 a.C.;
 Aulo Plauzio – console nel 29 e conquistatore della Britannia.